Germania
Göggingen – distretto di Augusta
Göggingen – comune del Baden-Württemberg